Hinterseer ist der Familienname folgender Personen:

Ernst Hinterseer (* 1932), österreichischer Skirennläufer
Guido Hinterseer (* 1964), österreichischer Skirennläufer
Hansi Hinterseer (* 1954), österreichischer Skirennläufer und Sänger
Heidemarie Rest-Hinterseer (* 1959), österreichische Politikerin der Grünen
Lukas Hinterseer (* 1991), österreichischer Fußballspieler
Phillipp Hinterseer (* nach 1700 in Lofer, † 1780 in Salzburg), Salzburger Kunstschlosser der Zeit des Rokoko